Governo Rattazzi può riferirsi a due governi del Regno d'Italia guidati da Urbano Rattazzi:
Governo Rattazzi I, in carica dal 3 marzo 1862 all'8 dicembre 1862;
Governo Rattazzi II, in carica dal 10 aprile 1867 al 27 ottobre 1867.